Jan Boháč (né le  à Tábor en Tchécoslovaquie) est un joueur professionnel tchèque de hockey sur glace.

Biographie

Carrière en club 
Il commence sa carrière en 1999 au HC Slavia Prague dans l'Extraliga. Il est choisi en 2000 au cours du repêchage d'entrée dans la Ligue nationale de hockey par les Sénateurs d'Ottawa en , en . Après avoir joué pour les Diables Rouges de Briançon en Ligue Magnus puis deux saisons en GET Ligaen, il rejoint en 2006-2007 le HC Fassa en Serie A. En 2007, il signe au HYS La Haye. Il remporte l'Eredivisie 2009. La saison 2011-2012 marque son retour en France en Ligue Magnus au sein de l'équipe des Bisons de Neuilly-sur-Marne.

Carrière internationale 
Il a représenté la République tchèque lors des mondiaux jeunes. En 2000, la sélection remporte le championnat.

Statistiques 
Pour les significations des abréviations, voir statistiques du hockey sur glace.

En club 

| 1998-1999|| HC Slavia Prague|| Extraliga|| 2|| 0|| 0|| 0|| 0|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 1999-2000|| HC Slavia Prague|| Extraliga|| 25|| 1|| 2|| 3|| 4|| || || || || 
|-
| 2000-2001|| HC Slavia Prague|| Extraliga|| 19|| 2|| 0|| 2|| 0|| 2|| 0|| 0|| 0|| 0
|-
| 2000-2001|| HC Most|| 2.liga|| 10|| 0|| 2|| 2|| 0|| 2|| 0|| 0|| 0|| 0
|-
| 2001-2002|| HC Oceláři Třinec|| Extraliga|| 16|| 0|| 1|| 1|| 4|| --|| --|| --|| --|| --
|-
| 2001-2002|| HC Liberec|| 1.liga|| 5|| 0|| 2|| 2|| 0|| --|| --|| --|| --|| --
|-
| 2003-2004|| Diables Rouges de Briançon|| Ligue Magnus|| 15|| 4|| 7|| 11|| 2|| 3|| 1|| 1|| 2|| 0
|-
| 2004-2005|| IF Frisk Tigers Asker|| GET Ligaen|| 42|| 14|| 13|| 27|| 10|| 4|| 1|| 2|| 3|| 0
|-
| 2004-2005|| IF Frisk Tigers Asker|| GET Ligaen|| 41|| 5|| 19|| 24|| 14|| 4|| 0|| 0|| 0||2
|-
| 2006-2007|| HC Fassa|| Serie A|| 32|| 8|| 20|| 28|| 18|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2007-2008|| HYS La Haye ||Eredivisie || 19|| 10|| 22|| 32|| 8|| 5|| 1|| 0|| 1|| 6
|-
| 2008-2009|| HYS La Haye || Eredivisie || 31|| 11|| 32|| 43|| 10|| 10|| 7|| 8|| 15|| 12
|-
| 2009-2010|| HYS La Haye || Eredivisie || 46|| 22|| 45|| 67|| 20|| 5|| 1|| 2|| 3|| 0
|-
| 2010-2011|| HC Fassa || Serie A || 34|| 5|| 12|| 17|| 12|| || || || || 
|-
| 2010-2011|| HYS La Haye || Eredivisie || 8|| 3|| 5|| 8|| 0|| 8|| 0|| 5|| 5|| 2
|-
| 2011-2012|| Bisons de Neuilly-sur-Marne || Ligue Magnus || 17|| 2|| 4|| 6|| 10|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2012-2013|| Eindhoven Kemphanen || Eredivisie || 28|| 8|| 21|| 29|| 12|| 6|| 4|| 6|| 10|| 0
|-
| 2014-2015 || HC Tábor || 2.liga || 26 || 9 || 23 || 32 || 18 || 11 || 0 || 2 || 2 || 2
|-
| 2014-2015 || HC Tábor || Qualif. 1.liga || - || - || - || - || - || 3 || 0 || 0 || 0 || 4
|-
| 2015-2016 || HC Tábor || 2.liga || 10 || 2 || 10 || 12 || 6 || - || - || - || - || -
|-
| 2016-2017 || HC Tábor || 2.liga || 5 || 2 || 4 || 6 || 2 || 8 || 1 || 3 || 4 || 4

Au niveau international 

| 2000 || align="left"| Championnat du monde moins de 18 ans ||6||1||2||3||2||-3|| align="left"| de l'élite
|-
| 2000 || align="left"| Championnat du monde junior ||7||0||0||0||0||-1||align="left"| Médaille d'or
|-
| 2002 ||align="left"| Championnat du monde junior ||7||0||1||1||2||0|| align="left"| Septième de l'élite

Références 

Naissance en février 1982
Naissance à Tábor
Naissance en Tchécoslovaquie
Joueur tchèque de hockey sur glace
Joueur du HC Slavia Prague
Joueur du HC Most
Joueur du HC Oceláři Třinec
Joueur du HC Bílí Tygři Liberec
Joueur des Diables rouges de Briançon
Joueur des Frisk Tigers
Joueur du HC Fassa
Joueur du Hockey Club Neuilly-sur-Marne 93
Choix de repêchage des Sénateurs d'Ottawa
Joueur du HC Tábor
Attaquant de hockey sur glace